Xocalı bezeichnet

 eine Stadt in Bergkarabach/Aserbaidschan, siehe Xocalı (Stadt)
 ein Bezirk Aserbaidschans im umstrittenen Gebiet Bergkarabach, siehe Xocalı (Rayon)